Ejstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ejstrup Sogn – et sogn i Them-Nørre Snede-Brædstrup Provsti
 Ejstrup (Asferg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Asferg Sogn
 Ejstrup (Faster Sogn) – en bebyggelse i Faster Sogn
 Ejstrup (Flejsborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Flejsborg Sogn
 Ejstrup (Harte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Harte Sogn
 Ejstrup (Hee Sogn) – en bebyggelse i Hee Sogn
 Ejstrup (Nørre Snede Sogn) – et ejerlav i Nørre Snede Sogn
 Ejstrup (Rødding Sogn) – en bebyggelse i Rødding Sogn
 Ejstrup (Skals Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skals Sogn
 Ejstrup (Store Brøndum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Store Brøndum Sogn
 Ejstrup (Tornby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tornby Sogn
 Ejstrup (Tranum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tranum Sogn